Villa Rica – comune del dipartimento di Cauca (Colombia)
 Villa Rica – città della contea di Carroll, Georgia (Stati Uniti d'America)